Sušobreg je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Konjščina, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 256 stanovnika te 84 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji